Kissi ou kisi peut désigner :
 Kissi, un peuple de Guinée, Sierra Leone et Liberia ;
 kissi, leur langue, langue atlantique ;
 , langue bantoue parlée en Tanzanie ;
 Kissi, un village du Cameroun.